

Географічні об'єкти 

 Авен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Авен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Особи 
 Авен Петро Олегович — російський економіст, підприємець і політик
 Філіппа де Авен — королева Англії